Spitzer Turm steht für:

 Spitzer Turm (Großostheim) in Großostheim, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, siehe Großostheim #Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Spitzer Turm (Wertheim) in Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg